Миле Старчевић (политичар, рођен 1862), хрватски политичар
 Миле Старчевић (политичар, рођен 1904), хрватски политичар